

Geografia
Stati Uniti d'America
 Humphrey – città della Contea di Arkansas, Arkansas
 Humphrey – città della Contea di Platte, Nebraska
 Humphrey – città della Contea di Cattaraugus, New York

Onomastica
 Humphrey – forma inglese del nome proprio di persona italiano maschile Umfredo

Personaggi immaginari
 Orso Onofrio (Humphrey Bear) – personaggio dei cartoni animati Disney
 Humphrey – personaggio di Sesame Street
 Dan Humphrey – personaggio della serie televisiva statunitense Gossip Girl

Persone
 Akeem Humphrey – calciatore trinidadiano
 Albert Humphrey – economista statunitense
 Bobbi Humphrey, pseudonimo di Barbara Ann Humphrey – cantante e flautista statunitense
 Buddy Humphrey – giocatore di football americano statunitense
 Chris Humphrey – calciatore giamaicano
 Claude Humphrey – giocatore di football americano statunitense
 Creed Humphrey – giocatore di football americano statunitense
 Doris Humphrey – danzatrice statunitense
 Happy Humphrey – wrestler statunitense
 Hubert Humphrey – politico statunitense
 Lee Humphrey – ex cestista statunitense
 Markel Humphrey – cestista statunitense
 Marlon Humphrey – giocatore di football americano e ostacolista statunitense
 Michael Humphrey – cestista statunitense
 Muriel Humphrey Brown – politica statunitense, già moglie di Hubert Humphrey
 Nicholas Humphrey – psicologo britannico
 Ozias Humphrey – pittore e miniaturista britannico
 Quin Humphrey – cestista statunitense
 Renee Humphrey – attrice statunitense
 Ryan Humphrey – cestista statunitense
 Tasha Humphrey – cestista statunitense
 Terin Humphrey – ex ginnasta statunitense
 Thomas Humphrey Marshall – sociologo e storico delle istituzioni e delle culture contemporanee inglese
 Tyler Humphrey – calciatore americo-verginiano
 William Humphrey – attore e regista statunitense
 William Humphrey – scrittore statunitense